Westphalien peut désigner :
 Westphalien, une race de chevaux
 Westphalien, un dialecte bas-allemand
 Westphalien, une subdivision de l'échelle des temps géologiques
 Mineurs westphaliens, mineurs venus de Pologne
 les Traités de Westphalie, à l'origine du « système westphalien », un système de régulation mis en place au  dans les pays allemands, devenu depuis l'expression d'un système international durable de régulation entre États.
 un habitant de la Westphalie (gentilé),
 un soldat de la Grande Armée du Premier Empire originaire de Westphalie, la plupart étant dans le VIII corps